Vellorita puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bellis perennis; o
 el nombre común de la planta Primula veris.